Убийство Владислава Торнового произошло в Красноармейском районе Волгограда в ночь с 9 на 10 мая 2013 года после празднования Дня Победы. Молодые люди жестоко издевались над Торновым, после чего убили его, размозжив голову 20-килограммовым камнем. Все трое участников событий — Алексей Бурков, Антон Смолин и Павел Семикин — были задержаны. По признанию Смолина, убийство было совершено на почве ненависти к гомосексуалам. После изучения обстоятельств обвинение в убийстве было выдвинуто лишь против Буркова и Смолина, Семикин проходил в качестве свидетеля. Закрытый судебный процесс был начат в октябре 2013 года и продолжался до июня 2014 года, а обвинительный приговор был вынесен и оглашён 24 июня 2014 года. Смолин был приговорён к 21 году и двум месяцам колонии, а Бурков — к 19 годам колонии и 2 годам ограничения свободы. В сентябре 2014 года Верховный суд РФ оставил апелляционную жалобу осуждённых без удовлетворения.

Обзор случившегося 
Тело 22-летнего Владислава Торнового (род. 4 августа 1990 года) с множественными телесными повреждениями, в том числе в области половых органов, было обнаружено около 7 часов утра 10 мая 2013 года во дворе дома № 16 по улице Российской в Красноармейском районе города Волгограда. Также у убитого была камнем размозжена голова, и в анус жертвы была засунута бутылка из-под пива. По всей видимости, убийцы также пытались поджечь тело, но им, видимо, это не удалось. По данным следствия, убийство было совершено около 1 часа ночи.

Жертва была установлена, и по горячим следам следователи быстро установили круг общения убитого и выявили подозреваемых. Ими оказались 22-летний друг убитого Бурков, который учился с ним в одной школе, и его 27-летний ранее судимый за кражи знакомый Смолин. Кроме того, ещё один молодой человек Семикин, который не участвовал в преступлении, однако наблюдал за ним, проходил в качестве свидетеля. Все трое участников событий были близкими друзьями Владислава Торнового и часто были у него в гостях.

Подробная хроника событий

Предшествующие события 
Вечером 9 мая после праздничного салюта в честь Дня Победы, окончившегося в 22:10, Владислав Торновой вместе с двумя бывшими одноклассниками, с которыми он пять лет назад окончил школу № 134, и их девушками ушёл с набережной в своём районе. Друзья Торнового проводили своих девушек до дома, а сам Владислав отправился в букмекерскую контору.

Около полуночи, возвращаясь домой, Торновой встретил на лавочке возле дома № 16 по улице Российской своих друзей — соседа по двору Антона Смолина и своего ближайшего друга Алексея Буркова, с которым он учился в училище № 33 на электромонтёров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Молодые люди распивали пиво на лавочке возле детской площадки.

27-летний Антон Смолин уже был многократно судим за разбой и кражи и отсидел три срока. Он окончил ту же самую школу, что и Владислав Торновой, но на 5 лет раньше. Соседи и знакомые Смолина называют его психически неуравновешенным. По словам одноклассников Торнового, у Антона Смолина и Алексея Буркова уже и раньше были конфликты с Владиславом, в результате чего они его несколько раз били.

Убийство, по версии обвиняемых 

Антон Смолин во время следственного эксперимента рассказал о том, как произошло убийство Владислава. В ходе беседы Торновой якобы признался товарищам в своей гомосексуальности, что вызвало отторжение компании. Многие СМИ писали о том, что молодые люди оскорбились в своих «патриотических чувствах», однако следственный отдел Красноармейского района в интервью Русской службе Би-би-си опроверг информацию о том, что подозреваемые на допросе поднимали тему патриотизма.

Со слов Смолина, он и его ранее судимый приятель стали избивать Владислава, пинать его ногами, сломав ему при этом рёбра. Затем молодые люди раздели жертву догола и стали резать ему стеклом от разбитой бутылки ноги и ягодицы. После этого Смолин засунул жертве в задний проход горлышко от пол-литровой стеклянной бутылки из-под пива. Вскоре к лежащему Торновому подошёл Бурков и ударил по бутылке ногой, так что она почти полностью вошла в уже находящегося без сознания Торнового. После этого молодые люди засунули в жертву вторую и попытались засунуть третью бутылку, но она уже не вошла полностью.

Вскоре на детской площадке появился Павел Семикин — приятель Буркова. Как утверждает следователь Бадма Гиляндиков, Семикин попытался остановить своих приятелей, но ему это не удалось. Однако после этого молодой человек не пытался звонить в полицию и наблюдал за происходящим.

Смолин продолжал бить ногами лежащего без сознания Торнового по рёбрам, в результате чего одна бутылка вышла из тела жертвы. Молодые люди переложили тело на картон и подожгли, однако картон почти сразу же погас. Мужчины решили уйти, однако Смолин решил добить жертву, чтобы тот не очнулся и не обратился в полицию. Тогда он взял 20-килограммовый булыжник и ударил им несколько раз по голове Торнового.

Последующие события 
В 2 часа ночи бабушка Владислава Торнового, у которой он жил, пыталась найти внука. Родители Владислава развелись, когда он ещё учился в начальной школе. После развода у родителей скоро появились новые семьи, и Влад почти всё время жил с бабушкой. Не дождавшись внука, бабушка позвонила Буркову, с которым Торновой был в близких дружеских отношениях. Однако ей ответила неизвестная женщина, сказав, что Бурков спит. Отец Торнового в это время находился в Тобольске, где он уже долгое время работал на вахте. После того, как он узнал о случившемся, он сразу же ближайшим рейсом прилетел в Волгоград.

По словам следователя Бадмы Гиляндикова, Смолин был задержан в собственной квартире и не оказывал сопротивления. Бурков отрицал свою вину и ссылался на потерю памяти в результате алкогольного опьянения. В квартирах обоих мужчин были обнаружены следы крови, которые были отправлены на экспертизу.

Похороны Владислава Торнового прошли 14 мая 2013 года в закрытом гробу.

Расследование и суд

Комментарии следователей 

По версии следователя Бадмы Гиляндикова, причиной убийства являлась личная неприязнь.

По словам старшего следователя районного следственного отдела СУ СК по региону Андрея Гапченко, мотивом совершения преступления явилась информация о гомосексуальности убитого. Однако Гапченко отметил, что данная информация никак не проверялась и проверяться не будет. В интервью РИА Новости Гапченко заявил, что, со слов одного из подозреваемых, Торновой в ходе распития алкоголя признался в своей гомосексуальной ориентации, в результате чего его приятели решили посмеяться над ним и ради шутки стали срывать с него одежду, чтобы отправить домой голым, однако они зашли слишком далеко. В то же время Гапченко утверждает, что на данный момент имеются и другие версии о мотивах совершения преступления, однако все они являются тайной следствия.

По сообщению старшего прокурора Управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Андрея Кухаренко, утверждение о гомосексуальности Владислава Торнового является способом защиты обвиняемых. По словам Кухаренко, никаких «объективных данных», свидетельствующих о «нестандартном поведении потерпевшего», в ходе расследования уголовного дела установлено не было.

Судебное заседание и приговор 
Дело об убийстве Владислава Торнового было передано в Волгоградский областной суд в октябре 2013 года, а судебный процесс начался зимой и по просьбе родственников проходил за закрытыми дверями. По словам пресс-секретаря Волгоградского областного суда Владимира Шевченко, процесс был закрыт из-за «обсуждения обстоятельств личной жизни убитого». По словам Шевченко, прокурор и адвокаты также не будут комментировать дело. Пресс-релизы также отсутствовали. Семья Торнового также проигнорировала процесс.

Согласно официальной карточке процесса на сайте Волгоградского областного суда, предварительные слушания по делу № 2-8/2014 были начаты 28 октября 2013 года. Первое заседание по делу прошло 6 декабря 2013 года, в результате чего было принято решение направить обвиняемых на психиатрическую экспертизу в Институт Сербского в Москве. Последующие заседания по делу прошли 18 и 23 апреля 2014 года.

24 июня 2014 года судья Александр Владимирович Клочков вынес обоим подсудимым обвинительный приговор: Буркову — по ст. 105 ч. 2 п.п. «д», «ж» УК РФ («убийство, совершенное с особой жестокостью и совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой») и Смолину — по ст. 105 ч. 2 п.п. «д», «ж» (аналогично) и ст. 162 ч. 1 («разбой») УК РФ. Ранее судимый 27-летний Антон Смолин был приговорён к 21 году и двум месяцам колонии, а 22-летний Алексей Бурков — к 19 годам колонии и двум годам ограничения свободы. При вынесении приговора мотив ненависти к ЛГБТ не был учтён судом в качестве отягчающего обстоятельства, несмотря на то, что убийцы ссылались именно на это, надеясь даже получить снисхождение суда.

Подсудимые обжаловали приговор в Верховном суде РФ, однако Верховный суд не нашёл оснований для изменения вынесенного ранее решения суда, и первоначальный приговор был оставлен в силе.

Реакции на убийство

Реакция ЛГБТ-сообщества 

Жестокое убийство Владислава Торнового потрясло российское ЛГБТ-сообщество и вызвало большой резонанс в ЛГБТ-группах в социальных сетях. Российские ЛГБТ-активисты и защитники прав ЛГБТ назвали убийство жестоким примером роста насилия на почве гомофобии. В социальных сетях даже возникло несколько специальных групп, посвящённых памяти убитого. Некоторые активисты задавали в «Твиттере» Елене Мизулиной саркастические вопросы вроде: «Хорошо ли вам спится, Елена Борисовна? Волгоградский мальчик во снах не является?», тем самым обвиняя основного идеолога законопроекта о «пропаганде гомосексуализма» в разжигании гомофобии в стране. Многие ставили себе на аватарки траурные фотографии с изображением убитого.

По словам правозащитника и ЛГБТ-активиста Николая Алексеева, обсуждаемый в то время законопроект о «пропаганде гомосексуализма», а также заявления Владимира Путина в адрес ЛГБТ о том, что гомосексуалы влияют на спад рождаемости в России, стали «молчаливой поддержкой» и призывом к подобным гомофобным преступлениям. Алексеев в своем заявлении утверждал, что убийство Владислава Торнового демонстрирует плоды проводимой в стране гомофобской политики. По мнению правозащитника, таких преступлений в России будет больше, если эта политика не изменится. Он также отмечал, что таких случаев может стать меньше только тогда, когда мотив ненависти по отношению к ЛГБТ при совершении преступлений будет в России признан отягчающим обстоятельством. Кроме того, активист был обеспокоен тем, что убийство Торнового рассматривалось как бытовое преступление.

Местное ЛГБТ-сообщество из Волгограда также не верило в гомосексуальность убитого. Если Торновой и был геем, то он скрывал это и не состоял ни в каких ЛГБТ-организациях. В то же время, по словам председателя Российской ЛГБТ-сети Игоря Кочеткова, для ЛГБТ-активистов вопрос о том, являлся ли Владислав Торновой геем или нет на самом деле, не имеет принципиального значения, важно то, что его убили лишь за то, что посчитали геем.

В знак траура по Владиславу Торновому и в день памяти по всем жертвам гомофобии и трансфобии многие ЛГБТ-организации решили изменить форму проведения ежегодного «радужного флешмоба», приуроченного к Международному дню борьбы с гомофобией. 17 мая 2013 года в Санкт-Петербурге на Марсовом поле прошёл «радужный флешмоб», в котором приняли участие до ста человек. Участники выпустили в небо радужные и траурные чёрные шары. Полиция прекратила митинг спустя 15 минут, опасаясь за безопасность ЛГБТ-активистов, которым противостояли около двухсот националистов, казаков, десантников и православных радикалов, скандирующих анти-ЛГБТ-лозунги.

После вынесения приговора Буркову и Смолину активисты Альянса гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ выразили озабоченность тем, что в прессе отсутствовала какая-либо информация о судебном процессе и его исходе, а также о сроках осуждения подсудимых. Об этом не сообщается даже в официальной карточке дела на сайте Волгоградского областного суда. В организации также отмечают, что ни следствие, ни суд, вероятно, не приняли во внимание гомофобный мотив убийства, так как Бурков и Смолин были осуждены по пунктам «д» и «ж» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство группой лиц с особой жестокостью», в то время как мотив ненависти или вражды к социальной группе предусматривается пунктом «л». Кроме того, в приговоре Смолина присутствует и часть 1 статьи 162 «Разбой», что, по мнению представителей Альянса, является «весьма странным», так как разбой, согласно уголовному кодексу РФ, предполагает хищение имущества как цель нападения.

Мнения родных и близких убитого 
По словам матери убитого Виолетты Николаевны, Влад не был геем, а убийцы, заявив об этом, надеются, что это утверждение послужит для них смягчающим обстоятельством. Отец убитого Андрей Торновой считает, что ранее судимый Алексей Бурков мог и сам быть «опущенным». Бабушка Лилия Лынова также уверяет, что у внука были девушки. Был ли Владислав геем, узнать уже невозможно, однако для семьи Влада самым главным стало «отстоять честь сына». В интервью журналу The New Times Андрей Торновой рассказывал, как он угрожал следователю Андрею Гапченко из-за того, что тот озвучил прессе версию об убийстве на почве гомофобии.

Друзья убитого также отрицают информацию о его гомосексуальности. По словам Станислава, одного из друзей убитого, который также был его одноклассником, Торновой не был геем, а показания задержанного можно объяснить его желанием оправдать себя перед будущими соседями в местах лишения свободы. По его же словам, Торновой мог быть убит и за шутки в адрес своего сидевшего приятеля, которого в местах лишения свободы якобы «опустили» Не верит в гомосексуальность друга и другой его одноклассник, который также высказывает версию о том, что убитый мог поплатиться за намёки в отношении одного из приятелей, который в тюрьме якобы имел гомосексуальный опыт, что разозлило молодых людей, и поэтому они и набросились на него. По словам следователя Гапченко, следствие пока не располагает информацией о том, имел ли обвиняемый в местах лишения свободы половую связь с сокамерниками.

Не верит в гомосексуальность убитого и его бывшая одноклассница Валерия, которая утверждает, что у Торнового были отношения с несколькими девушками и что в последнее время он переживал из-за неразделённой любви к некой Полине. В то же время со стороны друзей и одноклассников Владислава Торнового поступили и некоторые противоречивые высказывания. По утверждениям того же Игоря, убитый «крайне негативно» относился к гомосексуалам, в то же время другая его одноклассница Татьяна заявляла о том, что за Торновым никогда не было замечено гомофобных высказываний. По словам Игоря, близких убитого оскорбляет тот факт, что Торнового причисляют к гомосексуалам и ЛГБТ-активисты делают из него «икону гей-движения», используя его смерть для «зарабатывания политических очков». Татьяна же утверждают, что близких такие слухи не оскорбляют, однако расстраивают, так как они не соответствуют действительности.

Мнения российских политиков 

По словам заместителя председателя Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николая Коломейцева, в Госдуме не связывают убийство Владислава Торнового с законами о запрете «пропаганды гомосексуализма». Глава профильного комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей и один из сторонников законопроекта против «пропаганды гомосексуализма» Елена Мизулина заявила 14 мая о том, что громкое убийство в Волгограде не станет препятствием для принятия данного законопроекта. По её словам, нельзя обвинять «борцов с преступностью» в том, что они «порождают преступность», так как в этом случае они «с преступностью вряд ли справятся».

Международная организация Human Rights Watch призвала российские власти изучить все версии убийства и обратить внимание на гомофобные мотивы преступления, а не сводить убийство к бытовым разборкам. По мнению директора отдела Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсона, не имеет значения тот факт, являлся ли Владислав Торновой гомосексуалом, сам факт того, что задержанные ссылаются на гомосексуальность жертвы в качестве оправдания, говорит о высоком уровне гомофобии в России. Уильямсон считает, что «агрессивная риторика» о «традиционных ценностях» создаёт «питательную среду» для гомофобии в России.

В массовой культуре 
 Убийству посвящена песня Васи Обломова в проекте «Господин хороший» «Пятиминутка ненависти».
 Элтон Джон посвятил свой концерт, прошедший в «Крокус Сити Холле» в Москве 6 декабря 2013 года, памяти Владислава Торнового.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 Апелляционное определение Верховного суда РФ по делу № 16-АПУ14-21СП: в базе данных «КонсультантПлюс», на официальном сайте Верховного суда

Торновой, Владислав
Торновой, Владислав
Уголовные дела в России
Жертвы насилия на почве гомофобии и трансфобии
История Волгограда
ЛГБТ в России